

Чегодаєвка — присілок, Вадський район, Нижньогородська область
 Чегодаєвка — присілок, Стерлібашевський район, Башкортостан